Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1947 var det 14:e världsmästerskapet i ishockey för herrar, arrangerat av IIHF, och det första världsmästerskapet efter andra världskriget. För de europeiska lagen gällde turneringen samtidigt som det 25:e Europamästerskapet i ishockey för herrar. Turneringen spelades 15–23 februari 1947 i Prag, Tjeckoslovakien.

För första gången avgjordes världsmästerskapet i ren serieform, där alla mötte alla i en grupp.

De 11-faldiga världsmästarna från Kanada deltog inte, och i deras frånvaro lyckades värdlandet Tjeckoslovakien att vinna sitt första världsmästerskap – och därmed också europamästerskapet som bästa europeiska nation. Silvermedaljörer blev Sverige och Österrike erövrade bronsmedaljerna. Sverige vann med 2–1 mot Tjeckoslovakien i näst sista omgången, och många trodde då att Sverige skulle vinna turneringen. Men då Sverige fick stryk med 1–2 av Österrike i sista omgången, medan Tjeckoslovakien slog USA med 6–1, lyckades Tjeckoslovakien ändå vinna turneringen. I Sverige beskylldes den "givna guldmedaljen" för att ha "dränkts i det goda tjeckiska ölet".

Resultat

Slutställning

Målligan

Laguppställningar

Tjeckoslovakien 
Målvakter: Bohuslav Jarkovsky, Zdeněk Jarkovský
Backar: Frantisek Pácalt, Miroslav Sláma, Josef Trousílek, Milan Pokorný, Vilibald Šťovík
Forwards: Ladislav Troják, Vladimír Zábrodský, Stanislav Konopásek, Václav Roziňák, Vladimír Bouzek, Karel Stibor, Josef Kus, Jaroslav Drobný
Coach: Matej Buckna

Sverige 
Målvakter: Arne "Brand Johan" Johansson, Charles Larsson
Backar: Rune Johansson, Gunnar Landelius, Åke Andersson, Åke Olsson
Anfallare: Åke "Plutten" Andersson, Sigge Boström, Rolf Eriksson-Hemlin, Hans Hjelm, Erik "Epa" Johansson, Lars Ljungman, Birger Nilsson, Holger Nurmela, Bror Pettersson, Rolf "Mackan" Pettersson

Österrike 
Målvakter: Josef Wurm, Alfred Huber
Backar: Franz Csöngei, Egon Engel, Reinhold Egger, Helfried Winger
Forwards: Willibald Stanek, Adolf Hafner, Fritz Demmer, Oskar Nowak, Walter Feistritzer, Rudolf Wurmbrand, Friedrich Walter, Hans Zehetmayer, Gerd Springer, Hans Schneider

Källor

SFRP'S Hockey Archive

Referenser

Externa länkar

a to z encyclopaedia of ice hockey

1947 i Tjeckoslovakien
Internationella ishockeytävlingar i Tjeckoslovakien
Ishockeysäsongen 1946/1947
Sportevenemang i Prag
1947
Prag under 1900-talet